Rote Lache steht für:

 Rote Lache (Pass), Passhöhe im Schwarzwald und gleichnamiger Wohnplatz bei Forbach-Bermersbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Rote Lache (Kronburg), Waldgewann in Kronburg, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Rote Lache von Wolfgang, Naturschutzgebiet in Hanau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen